

Paleontologia
Ciro – nome attribuito ad un esemplare fossile di Scipionyx samniticus rinvenuto a Pietraroja (BN)

Onomastica
Ciro – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Ciro – soprannome di Ciro Henrique Alves Ferreira e Silva, calciatore brasiliano
Ciro I di Persia – re di Ansan dal 640 a.C. al 580 a.C.
Ciro II di Persia o il Grande – imperatore persiano
Ciro il Giovane – principe achemenide e generale dell'Impero Persiano.
Ciro d'Alessandria, Patriarca e governatore di Alessandria d'Egitto al momento della conquista arabo-musulmana
 Ciro – arcivescovo bizantino, patriarca di Costantinopoli dal 705 fino al 712, venerato come santo

Televisione
Ciro, il figlio di Target – programma televisivo comico di Italia 1